VCL (Virus Creation Laboratory) — ПЗ для створення комп'ютерних вірусів.
 VCL (Visual Component Library) — статична об'єктно-орієнтована бібліотека для розробки програмного забезпечення від компанії Borland.